Nelson Island – wyspa w Stanach Zjednoczonych, w stanie Maryland.
 Nelson Island – wyspa w Stanach Zjednoczonych, na rzece Missouri.
 Nelson Island (Wyspa Nelsona) – wyspa w Stanach Zjednoczonych, na Alasce
 Nelson Island – wyspa w Brytyjskim Terytorium Oceanu Indyjskiego
 Nelson Island (Wyspa Nelsona) – wyspa w archipelagu Szetlandów Południowych
 Nelson Island – wyspa w Trynidadzie i Tobago
 Nelson Island – wyspa w Kanadzie, w prowincji Kolumbia Brytyjska